Fernand Dumont (1906-1945), écrivain belge ;
 Fernand Dumont (1927-1997), écrivain, sociologue et philosophe québécois.